Сезон НХЛ 2022/2023 стартовал 7 октября 2022 года и стал 106-м (105-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

Предшествующие события

Драфт новичков 
Драфт новичков прошёл в Монреале с 7 по 8 июля 2022 года, где под общим 1-м номером клубом «Монреаль Канадиенс» был выбран словацкий нападающий Юрай Слафковский.

Потолок зарплат 
Впервые с сезона 2019/20 руководство лиги увеличило потолок зарплат. На сезон 2022/23 НХЛ установила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $ 82,5 млн., а нижний предел составил $ 61 млн.

Реклама 
С сезона 2022/23 лига разрешила командам размещать на игровых свитерах спонсорские нашивки. Каждому клубу разрешено разместить на джерси одну нашивку размером не более 7,6 см. на 8,9 см.

Переезд «Аризоны Койотис» 
19 августа 2021 года власти города Глендейл отказались продлевать договор аренды «Хила Ривер Арены» с клубом и объявили, что сезон 2021/22 станет последним для «Аризоны» на арене. 10 февраля 2022 года руководство клуба объявило о переезде «Койотис» в Темпе с сезона 2022/23, где на время строительства новой арены будет выступать на стадионе Университета штата Аризона вместимостью 5000 зрителей.

Товарищеские матчи в Европе 
«Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» в рамках подготовки к «Глобальной серии 2022» провели по одному выставочному матчу с европейскими командами. 3 октября «Нэшвилл» сыграл в Берне с одноимённым клубом, а 4 октября «Сан-Хосе» встретился в Берлине с «Айсберен Берлин».

Изменения в руководстве команд

Главные тренеры

Генеральные менеджеры

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 7 октября, а завершится 14 апреля.

Глобальная серия 
7 и 8 октября «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» на «O2 Арене» в Праге провели между собой два матча регулярного чемпионата. 4 и 5 ноября на «Нокиа Арене» в Тампере также два матча между собой сыграли «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш».

Матчи на открытом воздухе 

 2 января 2023 года в Бостоне на «Фенуэй Парке» состоялся матч «Зимней классики» между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».
 18 февраля 2023 года на стадионе «Картер-Финли» в Роли в рамках «Стадионной серии» «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз».

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд 2023 состоялся 4 февраля 2023 года на «FLA Live Арене» в Санрайзе.

Отложенные матчи 
Два матча «Нэшвилл Предаторз» против «Колорадо Эвеланш» и «Коламбус Блю Джекетс», намеченные на 25 и 26 ноября соответственно, были перенесены из-за прорыва водопровода на «Бриджстоун-арене».
Матч между «Баффало Сейбрз» и «Тампой-Бэй Лайтнинг» намеченный на 23 декабря был перенесён на 4 марта из-за неблагоприятных метеоусловий в Буффало, а матч «Баффало Сейбрз» — «Филадельфия Флайерз» был перенесён с 4 марта на 9 января.
Матч «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» намеченный на 23 декабря был перенесён на 27 февраля из-за неблагоприятных метеоусловий в Оттаве.
Матч между «Коламбус Блю Джекетс» и «Баффало Сейбрз» намеченный на 27 декабря был перенесён из-за неблагоприятных метеоусловий.

Турнирное положение команд 
по состоянию на 19 марта 2023 года, согласно официальному сайту НХЛ

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Меньшее число сыгранных матчей (или наивысший процент набранных очков. Показатель «%»);
 Количество побед в основное время. Показатель «ВО»;
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО»;
 Общее количество побед. Показатель «В»;
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты «лишних» домашних игр в этом случае также не учитываются);
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб. Показатель «РШ»;
 Количество заброшенных шайб. Показатель «ШЗ».

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Примечания

Источники 

НХЛ в сезоне 2022/2023
Сезоны НХЛ
2022 год в хоккее
2023 год в хоккее